Christen Jensen er navnet på flere personer:
 Christen Jensen (1809-1888) – dansk gårdejer og politiker, kaldet Chr. Hull
 Christen Jensen (1823-1883) – dansk gårdejer og politiker

Se også 
 Christen Jensen Lodberg – dansk biskop (1625-1693)